

Astronomia
 2144 Marietta – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Marietta – città della Contea di Robeson, Carolina del Nord
 Marietta – capoluogo della Contea di Cobb, Georgia
 Marietta – villaggio della Contea di Fulton, Illinois
 Marietta – città della Contea di Lac qui Parle, Minnesota
 Marietta – villaggio della Contea di Prentiss, Mississippi
 Marietta – villaggio della Contea di Onondaga, New York
 Marietta – capoluogo della Contea di Washington, Ohio
 Marietta – capoluogo della Contea di Love, Oklahoma
 Marietta – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Marietta – città della Contea di Cass, Texas
 Marietta – città della Contea di Crawford, Wisconsin

Onomastica
 Marietta – forma diminutiva del nome proprio di persona Maria